DSTS, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Dansk Selskab for Teoretisk Statistik – en forening der promoverer udviklingen af den statistiske videnskab og dens anvendelser.
 Dansk svømmetræner sammenslutning – interesse organisation for danske svømmetrænere.